Рязановка — топоним:

Казахстан 
 Рязановка — село в Костанайском районе Костанайской области.

Россия 
 Рязановка — посёлок в Змеиногорском районе Алтайского края.
 Рязановка — деревня в Стерлитамакском районе Башкортостана.
 Рязановка — деревня в Курчатовском районе Курской области.
 Рязановка — село в Старошайговском районе Мордовии.
 Рязановка — село в Асекеевском районе Оренбургской области.
 Рязановка — посёлок в Башмаковском районе Пензенской области.
 Рязановка — посёлок при станции в Хасанском районе Приморского края.
 Рязановка — село в Калининском районе Саратовской области, в 2010 году включено в состав села Нижегороды.
 Рязановка — село в Марксовском районе Саратовской области.
 Рязановка — деревня в Петровском районе Саратовской области.
 Рязановка — деревня в Щёкинском районе Тульской области.
 Рязановка — деревня в Ясногорском районе Тульской области.
 Рязановка — село в Радищевском районе Ульяновской области.

Железнодорожные станции 
 Рязановка — станция Дальневосточной железной дороги.
 Рязановка — станция Московской железной дороги в городском округе Егорьевск Московской области.

Другое 
 Рязановка (Лангоу) — гора хребта Чёрные горы на границе Китая и России.
 Рязановка — река в Приморском крае, впадает в бухту Бойсмана (Японское море).

См. также 
 Рязановский
 Рязаново